Боривоје Јовановић (глумац), (1918—1986)
 Боривоје Јовановић (архитекта), (1938—)